Stran navaja fiziogeografsko definirane najvišje naravne nadmorske višine slovenskih občin.

Sklici 

 Geopedia 
 Hribi.net